Аустријско-турски рат се може односити на:

 Аустријско-турски рат (1529—1533)
 Аустријско-турски рат (1541—1545)
 Аустријско-турски рат (1551—1562)
 Аустријско-турски рат (1566—1568)
 Дуги рат (1593—1606)
 Аустријско-турски рат (1663—1664)
 Велики турски рат (1683—1699)
 Аустријско-турски рат (1716—1718)
 Руско-аустријско-турски рат (1735—1739)
 Аустријско-турски рат (1787—1791)
 Османско-хабзбуршки ратови

Види још 
 Српско-турски рат (вишезначна одредница)
 Млетачко-турски рат (вишезначна одредница)